Nom de quatre reis dels odrisis de Tràcia:
Seutes I
 Seutes II.
Seutes III.
Seutes IV